Северна Србија, област која обухвата северне делове данашње Републике Србије, првенствено Војводину и Београд
 Северна Србија, област која је обухватала северне делове некадашње Кнежевине и Краљевине Србије
 Северна Србија, односно Северне стране, назив за северне области средњовековне Србије
 Северна Србија, некадашња покрајина Краљевине СХС, која је заједно са Јужном чинила покрајину Србију

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)
 Јужна Србија (вишезначна одредница)
 Западна Србија (вишезначна одредница)
 Источна Србија (вишезначна одредница)